Лібертас — давньоримська богиня свободи.
 Лібертас — футбольний клуб з міста Борго-Маджоре.